Gaadhiffushi est un nom propre qui peut désigner :
 Gaadhiffushi, une île de la subdivision de Dhaalu aux Maldives ;
 Gaadhiffushi, une île de la subdivision de Thaa aux Maldives.